Manuel María Barreiro Maldonado (14 de abril de 1950, Uruguay) es una médico y político uruguayo, que actualmente se desempeña como Secretario General del Partido Colorado en Salto.

Reseña biográfica 
Estudió en la Universidad de la República. Desde muy joven estuvo vinculado a la actividad política desde el Partido Colorado. Se desempeño en diferentes cargos de responsabilidad departamental y nacional.
Fue Secretario General de la Intendencia de Salto en el segundo período de gobierno del Intendente Eduardo Malaquina. Asumió como Intendente en el año 2000 con la renuncia del propio Malaquina, quien aspiraba a la reelección, y en el año 2015, para suplir al Intendente Germán Coutinho. 
En el año 2004 fue electo como Representante Nacional por su Departamento, cargo que ejerció entre los años 2005 y 2010.  
Actualmente ejerce la Secretaría General del Partido Colorado en Salto, máximo órgano de representación de la colectividad en el Departamento.

Pertenece al sector Vamos Salto, liderado por el Senador Germán Coutinho.

Referencias

Enlaces externos 

 Entrevista al Dr. Manuel Barreiro. Diario El Pueblo de Salto.
 Entrevista al Dr. Manuel Barreiro. Radio Arapey de Salto.
 Intendente Barreiro recorre obras. Web oficial Intendencia de Salto
 Intendente Barreiro recorre obras. Web oficial Intendencia de Salto